LaBarbera ist der Name folgender Personen:

 Jason LaBarbera (* 1980), kanadischer Eishockeytorhüter
 Joe LaBarbera (* 1948), US-amerikanischer Jazzmusiker und Komponist
 John LaBarbera (* 1945), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Pat LaBarbera (Pascel Emmanuel) (* 1944), US-amerikanischer Jazzmusiker (Klarinette, Saxophon)
 Teresa LaBarbera, US-amerikanische Journalistin

Siehe auch:

 Barbera (Begriffsklärung)